Invasion! peut désigner :
 , mini-série de comics de 1989.
 Invasion!, crossover de l'Arrowverse inspirée de celle-ci.